Orquestra Simfònica de Quebec, orquestra amb seu a la ciutat de Quebec, al Canadà
 Olympique de Saint-Quentin, club de futbol de la ciutat de Saint-Quentin (França)
 Original Sound Quality, format de fitxer d'àudio digital